Пи́ткямяки (: длинные холмы) — финская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1926—1982) — финский писатель.
 Питкямяки, Теро (род. 1982) — финский спортсмен.
  (род. 1979) — финский хоккеист.

Топоним 
 Питкямяки — район города Турку.
  — туннель в районе города Лохья.
 Питке-Мяки —  деревня на территории современного Колтушского сельского поселения.